Павлодар — топоним.

Казахстан 
 Павлодар — город в Павлодарской области.
 Павлодар — казахстанский международный аэропорт города Павлодар.

Россия 
 Павлодар — село в Жердевском районе Тамбовской области.
 Павлодар — село в Уваровском районе Тамбовской области.
 Павлодар — прежнее название хутора Сонино в Азовском районе Ростовской области.